Лалум (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лалум, Адам (род. 1987) — французский пианист.
 Лалум, Ханс Улав (род. 1973) — норвежский писатель, шахматист и политик.